Мержой, Мереджой, Мерджой. (галанчож., и ) — тайп входящий в исторический этнотерриториальный союз орстхойцев (компонент в этногенезе вайнахов). Идентифицируют себя в составе чеченцев и ингушей. Современная фамилия — Мержоевы.

Общие сведения 
Видный кавказовед  (1899—1990 годы) относила тайп Мержой периода XVII века не к орстхойцам, а к чеченцам, однако позднее, другая исследовательница Кавказа —  (1931—1997 годы), на основании этнографических материалов, включила этот старинный тайп в состав общества орстхойцев/карабулаков, но при этом добавила что: "сами орстхойцы сближают себя с нохчий, с которыми, по их мнению, они представляли один народ.." . Согласно данным инициативной группы орстхойцев, направившим открытое письмо-статью в грозненскую газету «Комсомольское племя», основными селениями, где живут представители тайпа Мержой являются (на 1990 год):

Расселение 
До депортации в родовых селах проводилось несколько переписей, показывающее пол и национальность населения:

 В Ингушетии —  Алхасты (Сунженский район), городе Сунжа и других населённых пунктах Ингушетии.
 В Чечне компактно Мержой проживають в селах — Бамут (Ачхой-Мартановский район), основано было мержойцами совместно с другим орстхойским тайпом — Гандалой.
 Ачхой-Мартан
 Катыр-Юрт
 Валерик
 Самашки
 Ассиновская
 Серноводская
 Хасав-Юрт

История 
Первые упоминания общества Мержой зафиксированы в двух русских документах начала XVII века — «Челобитная служилых „окочан“ Терского города, поданная в Терской приказной избе, о притеснениях со стороны кабардинского кн. Сунчалея Янглычевича Черкасского» (1616 год ранее октября 6-го) и «Отписка терского воеводы Н. Д. Вельяминова в Посольский приказ о принесении шерти кабардинским мурзой Алегукой Шегануковым и о просьбе кабардинских мурз прислать к ним ратных людей для совместной борьбы с ногайскими татарами» (1619 год позднее мая 4-го). Наряду с другими «горскими землицами» здесь встречается название «Мерези», которое Е. Н. Кушева убедительно сопоставляет с именем «Мереджой», встречающемся в литературе XIX века. Сведения XVII века являются вообще первыми документальными свидетельствами о народности орстхойцев. Помимо русских источников, существует упоминание голландским политиком и исследователем Н. Витзеном (1641—1717 годы) общества Mereschey, также увязываемое с тайпом Мержой.

Мержой состоят в кровном родстве с Гулой и Хайхарой. Чтобы сохранить историческую связь с родовыми поселениями Гул, Мереджи и Хайх в начале XX века некоторые выходцы из этих сёл стали писать свои фамилии как Гулиевы, Мержоевы и Хайхароевы а другая часть поселенцев Гул, Мереджи и Хайх — по именам своих предков.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ингушские тайпы
Чеченские тайпы